Zacier (Grupa Skiflowa Zacier) – polska grupa muzyczna założona w 1984 przez Mirosława "Zaciera" Jędrasa.

Nazwa Zacier została wtórnie rozwinięta jako skrót od „Zrzeszenie Artystów Cierpiących i Entuzjastycznie Rżnących”. Główną postacią zespołu jest sam Mirosław Jędras, będący autorem tekstów i muzyki, który w zespole śpiewa, gra na instrumentach klawiszowych oraz wielu różnych innych instrumentach (m.in. gitara, skrzypce, fujarka). Pozostały skład zespołu ulegał częstym zmianom. Obecnie razem z Zacierem grają: DJ Mrufka (syn Jędrasa) na perkusji, Dr Yry na basie, Dziarski (Andrzej Matuszczak) na gitarze. Od 2013 roku, gdy Dr Yry z powodu innych obowiązków nie może uczestniczyć w koncertach, grupę na basie wspiera Szymen Janowski.

Jedną z pierwszych piosenek Zacieru był utwór Odpad Atomowy, którą później wykonywał Kazik Na Żywo (wydany na albumie Na żywo, ale w studio z 1994] oraz Elektryczne Gitary.

Dyskografia 
Większość z pierwszych albumów Zacieru publikowana była prywatnie przez Jędrasa jako Solitary Defecation Studios do 1991 (kasety) oraz Nagie Dziąsła Records od 1999 (płyty):
 Zacier i Porno – 1984/1985
 Konfabulacje – 1986/1987
 Schizofrenio dodaj mi skrzydła – 1989/1990
 Final Bałwan – 1990/1991
 Pamiętniki i Psychodeliczne Menu – 1999/2000 (jako Małpy Nowego Świata)
 Sum, Niegrzeczne chłopaki i Próba (2001) – 2002
 Zabrali nam jaja – 2003
 np. Wojna – 2004
 Hańba – 2008

Wydawnictwa oficjalne 
W 1993 roku, przy współudziale Dziarskiego doszło do nagrania w Studiu Manta wybranych numerów Zaciera, które zostały wydane w 1994 przez S.P. Records na kasecie jako Konfabulacje (nie mylić z albumem wydanym sześć lat wcześniej). W 2005 S.P. Records wydał płytę Konfabulacje ? będącą kompilacją utworów z kasety Konfabulacje i wybranych numerów nagranych później. W 2009 Mystic Production wydało album Masakra na Wałbrzyskiej, czyli zbiór wesołych piosenek o miłości, tolerancji i wzajemnym poszanowaniu z gościnnym udziałem m.in. Kazika Staszewskiego i Andrzeja Izdebskiego. Rok później S.P. Records wydało trzeci album Niedźwiedź Janusz i inne zwierzęta, zaś w 2014 roku w tym samym wydawnictwie ukazał się album Skazany na garnek z udziałem m.in. Kuby Sienkiewicza i Kazika Staszewskiego.

W roku 2002 Zacier nagrał muzykę do filmu Zespołu Filmowego Skurcz "Sum tak zwany Olimpijczyk".

Zacier pojawiał się również gościnnie z:
 El Doopą
 maxisingiel Prohibition z 2001 (utwory: Rote Szlafmyce 1, Prohibicja DrYry Skorpjonz remix, Rote szlafmyce 2, Róbrege (Trawa), Szewc ciemności, Oda do przyrodzenia)
 album Gra? z 2007 (utwór Miecia)
 singiel 2008: Moherowa odyseja z 2009 (utwór Najlbirzszy bankomat w Girzycku)
 Kazikiem
 album Silny Kazik pod Wezwaniem z 2008 (akordeon)
 singiel Piwko z 2009 (utwór Piwko (wer. nefrologiczno-abstynencka))
 Elektrycznymi Gitarami
 album Antena z 2009 (utwory: Jestem o(d)padem atomowym, Hej Joe / Hej, Józek)
 Kultem
 MTV Unplugged (album Kultu) z 2010 (utwór Gdy nie ma dzieci)

Albumy oficjalne 
 Zgon po placebo (2021)
 Nie zabijaj motyli (2019)
 Podróże w czasie, czyli park, rower i wiewiórki (2017)
 Skazany na garnek (2014)
 Niedźwiedź Janusz i inne zwierzęta (2010)
 Masakra na Wałbrzyskiej... (2009)
 Konfabulacje ? (2005)

Albumy nieoficjalne

Hańba (2007)

np. Wojna (2004)

Zabrali Nam Jaja (2003)

Sum (2002)

Niegrzeczne Chłopaki (2002)

Psychodeliczne Menu 
 Co się odwlecze
 Dewotki
 Facety
 Junacy
 Odwieczny koniec świata
 Baśń o wyuzdanych czynach bezwstydnego Krasnoludka
 Psychodeliczne menu
 Mól
 Niedolo
 Pierogi
 Portret z kolcem
 Rakowiec
 Spotwarzona selerem
 Mijają wieki
 Wódka rzeczywiście
 Pieśń miłosna do Zofii
 Obrońcy zwierząt

Pamiętniki

Próba (2001)

Suplement

Trasa 09 (2009) 
30.10.2009 odbył się koncert Zacieru w Dekompresji w Łodzi, przed Kultem. Materiał zarejestrował LUKE.
Dodatkowo:
 2 piosenki nagrane unplugged w czasie audycji u Przemka Frankowskiego w Antyradiu 8.01.2010
 Wersja singlowa "Kebabu"
 Piosenka okolicznościowa zespołu Chujoueits nagrana o Zacierze

Stary Zacier (nagrania z lat 1984-94)

Filistyńskie Napletki (2005)

Gościnnie Ale Piracko

Jean Michel Jędras

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Zacier

Polskie zespoły rockowe
Skiffl